La coupe de Finlande féminine de football est une compétition de football féminin à élimination directe opposant les clubs de Finlande, créée en 1981.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Finlande
Compétition féminine de football